Упру́гие во́лны — волны, распространяющиеся в жидких, твёрдых и газообразных средах за счёт действия упругих сил. При распространении таких волн в среде перемещаются малые упругие колебания.

Источником упругой волны является удар, взрыв или вибрация.

Классификация 
В зависимости от частоты различают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые и гиперзвуковые упругие волны.

В жидких и газообразных средах может распространяться только один тип упругих волн — продольные волны. В волне этого типа движение частиц осуществляется в направлении распространения волны.

В твёрдых телах существуют касательные механические напряжения, что приводит к существованию других типов волн, в которых движение частиц осуществляется по более сложным траекториям.

Упругие волны, распространяющиеся в земной коре, называют сейсмическими волнами.

Упругие волны в твёрдых телах 
Наиболее распространёнными типами упругих волн в твёрдых телах являются:
 продольные волны — волны с колебанием частиц вдоль направления распространения волны;
 поперечные волны — волны с колебанием частиц перпендикулярно направлению распространения волны;
 поверхностные волны (например, волны Рэлея) — волны с колебанием частиц по эллипсам вдоль поверхности тела;
 волны Лэмба — волны в тонких пластинах;
 изгибные волны — распространение колебаний деформации изгиба в стержнях или пластинах, длина волны которых много больше толщины стержня или пластины.

Практическое применение 
Упругие волны широко используются:

В медицине:
 ультразвуковое исследование

В геофизике:
 сейсморазведка

В технике:
 ультразвуковая дефектоскопия

В музыке:
 Камертон
 Орган

См. также 
 Упругость
 Бегущая волна
 Сейсмическая волна

Примечания